Натуральне число 104
 104 рік до нашої ери
 104 рік нашої ери